Пров (; ):

Персоналии
 Пров — мужское имя, использовалось в России вплоть до XX века; например: .
 Пров из Равенны (ум. ок. 175) — шестой епископ Равенны, католический святой.
 Пров из Памфилии (; ум. 304) — святой православной церкви, память 12 октября.
 Пров (ум. 308) — египтянин, замучен в Аскалоне при Максимине; святой православной церкви, память 19 декабря.

Другое
 Пров () — у северных славян древний бог правосудия.

Примечания

См. также 
 Проб